Divinal FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em Formiga, localizada no estado de Minas Gerais. Pertencente ao Grupo JM de Comunicação a emissora opera no dial FM na frequência 95,5 MHz.

História 
Anteriormente a afiliação com a Rede Transamérica, a emissora era conhecida como Divinal FM, Em setembro de 2016 foi confirmada a afiliação da emissora com a Transamérica Hits. Só depois de 2 meses de expectativa, no dia 17 de novembro de 2016, que a emissora passou a transmitir a programação da rede.

No dia 06 de agosto de 2019, devido a unificação da rede, a emissora encerrou a afiliação com a vertente Hits, e passou a adotar o formato jovem/adulto da rede. No mesmo dia, as afiliadas de Estrela d'Oeste e Turmalina, também encerram a afiliação com a portadora Hits e passaram a adotar o novo formato da Rede Transamérica. Em 1° de fevereiro de 2021, a emissora deixou de transmitir a Rede Transamérica após 4 anos de parceria voltando a se chamar Divinal FM.

Ligações externas 
 

Estações de rádio de Minas Gerais
Estações de rádio fundadas em 2016
Fundações em Minas Gerais em 2016